Ilertaajik bezeichnet:
 Ilertaajik (Bucht, bei Sermiligaaq), Bucht im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Ilertaajik (Bucht, Simiilaq), Bucht im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Ilertaajik (Bucht, bei Tiilerilaaq), Bucht im Distrikt Ammassalik, Grönland